Midas kan syfta på: 

Midas - en figur i grekiska mytologi.
MIDAS - en minnesregel inom akut-sjukvård.
1981 Midas - en asteroid.
 Midas (företag) – en mixerbordtillverkare
 Midas Touch (musikgrupp) - ett svenskt thrash metalband
 Midas Touch (film) – en pornografisk film med svenska skådespelaren Linda Thorén

Geografi

Island 

 Miðás (kulle i Island), Norðurland eystra,